Bressana ima više značenja:
 Bressana, Pavia
 Bressana, Vicenza